Мурены — род рыб из семейства муреновых.

Персоналии 
 Мурена — одна из древнеримских семей.
 Авл Теренций Варрон Мурена — приёмный сын знаменитого Тацита Варрона, друга Цицерона. Под его начальством римляне разбили салассов.

Техника 
 «Мурена» — серия советских атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения.
 «Мурена-М» — серия советских атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения.
 «Мурена» — серия советских/российских десантно-высадочных катеров на воздушной подушке.

Примечания